Шепель — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Шепель, Александр Иванович (1953—2018) — советский и российский орнитолог.
 Шепель, Анатолий Николаевич (род. 1949) — советский футболист.
 
 Шепель, Георгий Андреевич — (1901—1984) — советский военный деятель, полковник.
 Шепель, Дмитрий Сергеевич (род. 1978) — российский конькобежец.
 Шепель, Иван Иванович (1906—1968) — Герой Советского Союза.

Двойные фамилии
 Андрушкевич-Шепель, Николай Николаевич (1898—1938) — участник Гражданской войны.

Топонимы 
 Шепель — село в Волынской области Украины.